El topónimo Carbondale puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Carbondale, un pueblo en el estado de Colorado.
 Carbondale, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Carbondale, un municipio en el estado de Illinois. 
 Carbondale, una ciudad en el estado anterior.
 Carbondale, una ciudad en el estado de Kansas.
 Carbondale, un municipio en el estado de Pensilvania.
 Carbondale, una ciudad en el estado anterior.